Franz Stöckl ist der Name folgender Personen:

*